Frauendorf je název několika městských částí:

Německo
 Frauendorf (Ortrand) – zemský okres Horní Sprévský les-Lužice, Braniborsko
 Frauendorf (Bad Staffelstein) – část obce Bad Staffelstein, zemský okres Lichtenfels, Bavorsko
 Frauendorf (Divitz-Spoldershagen) – část obce Divitz-Spoldershagen, zemský okres Přední Pomořansko-Rujána, Meklenbursko-Přední Pomořansko
 Frauendorf (Frohburg) – část obce Frohburg, zemský okres Lipsko, Sasko
 Frauendorf (Kraiburg am Inn) – část obce Kraiburg am Inn, zemský okres Mühldorf am Inn, Bavorsko
 Frauendorf (Neuhausen) – část obce Neuhausen/Spree, zemský okres Správa-Nisa, Braniborsko
 Frauendorf (Windorf) – část obce Windorf, zemský okres Pasov, Bavorsko

Rakousko
 Frauendorf (Groß Gerungs) – Dolní Rakousy
 Frauendorf (Traismauer) – Dolní Rakousy

dřívější název
 Panenská (Frauendorf v letech 1869–1890) – vesnice v okrese Třebíč
 Boleráz (německy Frauendorf bei Tyrnau) – obec na Slovensku v okrese Trnava
 Pečovská Nová Ves (německy Frauendorf im Scharosch) – obec na Slovensku v okrese Sabinov.